Turka peut désigner :

Toponymes

Turka, ville de l'oblast de Lviv

, ancienne localité urbaine dans la République de Bouriatie

dans la voïvodie de Lublin
 Turka, un village dans le powiat de Chełm 
 Turka, un village dans le powiat de Lublin

Langues 
 Tchourama, langue gur parlée au Burkina Faso.

Voir aussi

Homonymie de toponyme